Magic: The Gathering – Duels of the Planeswalkers — видеоигра, основанная на одноимённой коллекционной карточной игре. 17 июня 2009 года выпущена на Xbox 360, 15 июня 2010 года — на PC.

Геймплей 

Основой игры стали стандартные правила коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Каждый игрок имеет колоду, содержащую карты, относящиеся либо к одному из пяти цветов (красному, синему, зелёному, чёрному, белому), либо, реже, к их комбинации, либо не относящиеся ни к одному цвету («бесцветные»). Все карты делятся на «земли» и «заклинания». Земли используются для получения очков маны, необходимых для использования «заклинаний». «Земли» определённого цвета позволяют получать очки маны соответствующего цвета, которые, в свою очередь, позволяют использовать «заклинания» соответствующего цвета. Кроме того, очки цветной маны могут конвертироваться в очки бесцветной маны, так же необходимые для использования «заклинаний». Эффект, который производит использование карты «заклинания», описан на самой карте и может быть практически любым, вплоть до переопределения ключевых правил игры. Несмотря на это, все заклинания делятся на несколько основных типов, определяющие особенности их использования. Результатом действия многих заклинаний является создание «перманентов» — игровых фишек (в роли которых, чаще всего, выступают сами карты заклинаний), остающихся в игре до тех пор, пока что-нибудь не заставит их её покинуть. Эти фишки так же могут относиться к цветам, их комбинациям, либо быть бесцветными. Одним из основных видов фишек являются «существа», к способностям которых относится возможность каждый ход атаковать противника, отнимая у него очки жизни, либо защищать игрока от атак существ противника. Игра продолжается до того момента, пока один из соперников не потеряет все свои очки жизни.

Magic: The Gathering — Duels of the Planeswalkers немного изменена, по сравнению с настольной версией. Правила в ней упрощены, для более лёгкого восприятия новичками. В ней нельзя собирать свою собственную колоду, можно лишь открывать карты из одиннадцати готовых наборов, обыгрывая компьютерного соперника. Собирая карты, игрок делает свою колоду более сильной.

В игре отсутствуют некоторые карты, которые разработчики посчитали недостаточно подходящими для «аркады».

Разработка 

В связи с особенностями игры, где каждая карта может изменять основные правила, движок игры Magic: The Gathering — Duels of the Planeswalkers сделан комбинированным: ядро написано на C++, а в качестве скриптового языка используется Lua. Сам же движок написан с расчётом на будущие дополнения и DLC, включающие новые наборы карт. Также движок поддерживает карты с более комплексными правилами.

Интерфейс игры разрабатывался отдельно от движка и работает с ним по технологии «клиент-сервер». Это сделано для того, чтобы избежать сложностей в работе интерфейса, а также, чтобы позволить повторное использование интерфейса в других играх.

Искусственный интеллект игры основан на создании многоступенчатого дерева принятия решений. Компьютер оценивает текущую ситуацию на поле и предыдущие действия противников, просчитывает все возможные действия, а затем выбирает наилучший вариант из доступных. Движок игры — многопоточный, поэтому для удержания одинаковой частоты кадров при просчёте ИИ, движок использует отдельное процессорное ядро.

Продажи и рецензии 

За первую неделю, через Xbox Live Marketplace, было продано 170 000 копий игры, а демоверсия игры была скачана 440 000 раз. Также игра находилась в десятке самых популярных тайтлов в Xbox Live.

Игровая пресса хорошо оценила игру. Средняя оценка в рецензиях составила примерно 70 из 100.

Чарльз Оньетт () из IGN отметил большое количество режимов игры. Тэл Блевинс () из GameSpot написал, что Duels of the Planeswalkers нацелена на новичков в «Магии», а для игравших в Magic: The Gathering от MicroProse игра не стоит своей цены.

Редактор Игромании Кирилл Волошин, заканчивая свою рецензию, написал: «...В этот раз Wizards of the Coast нашли отличный способ познакомить молодую аудиторию с „Магией“ — и спасибо им уже за то, что ради этого они не стали мешать карточную игру с файтингом, как это сделала в 2003 году Atari в MtG: Battlegrounds». Рецензент сайта AG.ru, Nomad, похвалил игру за ИИ и режим «испытания».

См. также 
 Magic: The Gathering

Примечания

Ссылки 
 Duels of the Planeswalkers
 Wizards of the Coast
 Официальный пресс-релиз
 Stainless Games
 Официальный FAQ по игре

Игры для Windows
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для PlayStation Network
Компьютерные игры 2009 года
Steam-игры
Magic: The Gathering
Игры, использующие язык Lua
Симуляторы коллекционных карточных игр
Компьютерные игры, разработанные Stainless Games